

Carriera

Club
Konté ha giocato per l'Étoiles du Mandé. L'11 marzo 2019 ha firmato ufficialmente un contratto quadriennale coi norvegesi del Sarpsborg 08. Ha esordito in prima squadra il 1º maggio 2019, subentrando a Kristoffer Larsen nella vittoria per 0-3 arrivata sul campo dello Sprint-Jeløy, sfida valida per il primo turno del Norgesmesterskapet. Il 21 luglio successivo ha debuttato in Eliteserien, sostituendo stavolta Ole Jørgen Halvorsen nella sconfitta per 2-1 subita sul campo del Molde.

Il 2 settembre 2019 è passato in prestito ai danesi del Nordsjælland.

Il 12 maggio 2021 è stato ceduto a titolo temporaneo al Jerv.

Il 27 agosto 2021 ha rinnovato il contratto con il Sarpsborg 08 fino al 31 dicembre 2023 e, contestualmente, è stato ceduto con la formula del prestito ai portoghesi del Nacional.

Rientrato al Sarpsborg 08 per fine prestito, ha scelto di vestire la maglia numero 10.

Il 17 marzo 2023 ha firmato un contratto biennale con il Fredrikstad.

Nazionale
Con la Nazionale Under-20 maliana ha preso parte alla Coppa delle Nazioni Africane Under-20 2019 ed al campionato mondiale di calcio Under-20 2019.

Statistiche

Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 17 marzo 2023.

Note

Collegamenti esterni